Kiss Erika (1962) színművész
 Kiss Erika (1963) tekéző, edző
 Kiss Erika (1966) művészettörténész
 Kiss Erika (1973) író